Mein Name ist Eugen steht für:

 Mein Name ist Eugen, Jugendbuch von Klaus Schädelin (1955)
 Mein Name ist Eugen (Film), Schweizer Film von Michael Steiner (2005)
 Mein Name ist Eugen (Musical), Musical von Roman Riklin und Dominik Flaschka (2016)